

Geografia 
 Rigby – capoluogo della Contea di Jefferson, Idaho, Stati Uniti d'America

Musica 
 Eleanor Rigby – canzone dei Beatles pubblicata nel 1966

Persone 
 Cathy Rigby – attrice e ginnasta statunitense
 Daniel Rigby – attore e comico inglese
 Emma Rigby – attrice inglese
 John Rigby – cittadino inglese martirizzato sotto Elisabetta I, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 John Rigby Poyser – architetto britannico